De Noorse voetbalbeker 1987 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1987) was de 82ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon in mei met de eerste ronde en eindigde op 25 oktober 1987 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Bryne FK, dat in de eindstrijd SK Brann versloeg door een doelpunt in de verlenging van Kolbjørn Ekker. De club won daarmee voor het eerst het bekertoernooi.

Schema

Zie ook
 1. divisjon 1987
 Noors voetbalelftal in 1987

1987
Noorwegen